Miejscowości w USA:
 Danville – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell
 Danville – miejscowość w stanie Kalifornia, w hrabstwie Contra Costa
 Danville – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Twiggs
 Danville – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Danville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Hendricks
 Danville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Des Moines
 Danville – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Harper
 Danville – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Boyle
 Danville – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Allegany
 Danville – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie Montgomery
 Danville – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Danville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Knox
 Danville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montour
 Danville – miasto w stanie Wirginia
 Danville – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Boone
 Danville – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia
 Danville – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia
 Danville – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Ferry

Gminy w USA:
 Danville (ang. Danville Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell
 Danville (ang. Danville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Danville (ang. Danville Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Des Moines
 Danville (ang. Danville Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Worth
 Danville (ang. Danville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Blue Earth
 Danville (ang. Danville Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Montgomery
 Danville (ang. Danville Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Danville (ang. Danville Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia